Educació física
 Ef: A Fairy Tale of the Two.
 Escala Fujita millorada
 exafarad, derivat del farad
 Energia de Fermi